Бульдог Драммонд:
 Бульдог Драммонд — британский вымышленный персонаж, созданный «Сэппером».
 Бульдог Драммонд — американский детективный фильм 1929 года.